Adolescence è l'EP di debutto del gruppo Sophie and the Giants, pubblicato su etichetta discografica Island Records il 25 ottobre 2018.

Tracce